Batang Hari (regentschap), regentschap in Indonesië
 Batang Hari (rivier), rivier in Indonesië
 Batang Hari (Semidang Aji), plaats in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië
 Batang Hari (kanaal), kanaal in Jakarta, voorheen Molenvliet geheten